Захарченко () — посёлок в Шахтёрском районе Донецкой области Украины. Под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География

Соседние населённые пункты по странам света 
С:  Дубовое

СЗ:  Садовое, Зачатовка, Сердитое, Цупки

СВ: Зарощенское

З: —

В: Шапошниково, Большая Шишовка

ЮЗ: Русско-Орловка, Степано-Крынка

ЮВ: Малая Шишовка

Ю: —

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 14 человека.

Общие сведения 
Почтовый индекс — 86203. Телефонный код — 6255. Код КОАТУУ — 1425287803.

Местный совет 
86251, Донецкая обл., Шахтерский р-н, пос. Садовое, ул.Первомайская, 7

Примечания

Ссылки 
 Захарченко на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Шахтёрского района